Horvátország
Pijavica falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Pijavica sziget az Adriai-tengerben, a Közép-Dalmát szigetvilágban